Литейщик:
 Литейщик — профессия и специальность рабочего по литью металлов.
 «Литейщик» — название команды (клуба) по хоккею с мячом из города Караганда (Казахская ССР), существовавшей в 1968—1975 годах.